Casados con hijos puede referirse a:

Married with children, la versión original estadounidense (1974).
Casados con hijos (Argentina), adaptación argentina de la original.
Casado con hijos (Chile), adaptación chilena de la original.
Casados con hijos (versión colombiana), adaptación colombiana de la original.